WPF pode definir:

 Windows Presentation Foundation - É um subsistema gráfico no .NET Framework
 World Puzzle Federation - É uma organização voltada para jogos lógicos e enigmáticos, os chamados puzzles.

Desambiguação